

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Walewice – wieś w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, w gminie Torzym 
 Walewice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Walewice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Bielawy
 Walewice – osada w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Bielawy
 Walewice – przysiółek wsi Wola Wydrzyna w woj. łódzkim w pow. pajęczańskim w gminie Sulmierzyce 
 Walewice – przysiółek wsi Karolina w woj. mazowieckim w pow. piaseczyńskim w gminie Góra Kalwaria

Inne 
 Walewice – dawna gmina wiejska w guberni warszawskiej
 Walewice – dawna gromada w powiecie łaskim w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Stadnina Koni Walewice